potoczne określenie na Brigitte Bardot
 rodzaj biustonosza